Яни Геллман (; 2 сентября 1985 года) — американский актёр кино и телевидения.

Биография 

Геллман родился в городе Майами, штат Флорида в семье отца-канадца и матери-австралийки (оба — евреи). Его назвали в честь друга семьи — писателя Яна Джурса. Его отец — репортёр, семья мальчика часто переезжала с места на место, успев пожить в Австралии, Испании и Техасе, прежде чем осесть в Торонто.

Геллман говорит по-испански, который выучил, когда жил в Испании. У актёра есть степень в области политических наук.

Карьера 

Актёрский дебют Геллмана состоялся в 1998 году в сериале «Аниморфы». После череды появление в телесериалах, получил роли второго плана в фильмах «Городские легенды: Окончательный монтаж» (2000) и «Джейсон X» (2002) — в обоих фильмах персонажей Яни убивал маньяк. В 2002 году снялся в роли Пабло — возлюбленного главного героя в фильме «История Мэттью Шепарда». Среди подростков стал известным после выхода фильма «Лиззи Магуайер», в котором сыграл Паоло Валисари — итальянскую поп-звезду.

Последние роли включают появление в сериалах «Война с монстрами» и «Молодые и дерзкие» (актёр исполнил роль адвоката-гея Рейфа Торреса); сыграл эпизодическую роль в фильме «Подростки с улицы Деграсси едут в Голливуд», появился в роли Пита в сериале «Университет», полицейского Гарретта Рейнольдса в «Милых обманщицах» и Диего в «90210: Новое поколение».

В 2017 году Геллман появился в фильме  триллере  «47 метров вниз», который был выпущен в кинотеатрах 16 июня 2017 года.

Является моделью для рекламных плакатов различных компаний, включая часы «Omega».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Актёры XXI века
Актёры телевидения США